Ua, ua і UA можуть мати такі значення:
 Код країни Україна в ISO 3166-1 alpha-2
 .ua, домен верхнього рівня, виділений для України